Huan kan avse:

Platser i Kina

 Huan, Qingyang –  härad i Gansu-provinsen
 Huanren – autonomt härad under Benxi, Liaoning-provinsen

Vattendrag
 Huan Gang – flodmynning, Jiangsu-provinsen
 Huan Jiang, Gansu-provinsen
 Huan Shui (vattendrag i Kina), Hubei, 

 Dawu He, vattendrag, Hubei, 
 Wan He, vattendrag, Anhui,

Annat
 Huan (fiktiv hund) – djur i Tolkiens värld